Un Éléate peut être :
 un  habitant d'Élée, ville grecque d'Italie
 un partisan du courant philosophique créé dans cette ville, l'École éléatique.